Il singolare del torneo di tennis Torino Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Davín che ha battuto in finale Renzo Furlan 7-6, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Renzo Furlan (finale)
 Franco Davín (Campione)
 Frédéric Fontang (primo turno)
 Lars Koslowski (secondo turno)

 Claudio Mezzadri (primo turno)
 Luiz Mattar (primo turno)
 Markus Naewie (primo turno)
 Marcos Górriz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torino Challenger 1992